Храм Святого Пантелеимона — название христианских храмов, освящённых во имя святого великомученика и целителя Пантелеи́мона.

Обиходные названия: Пантелеймоновская церковь (или Пантелеи́моновская), Пантелеймоновский собор.

Престольный праздник — .

Всего в мире насчитывается около 502 пантелеимоновских храмов.

Россия

Санкт-Петербург и область 
 Пантелеимоновская церковь — в Санкт-Петербурге.
 Пантелеимоновская церковь в Полюстрове — в Санкт-Петербурге.
 Пантелеимоновская церковь в Удельной — в Санкт-Петербурге.
 Пантелеимоновская церковь-на-ручье — в Санкт-Петербурге.
 Пантелеимоновская церковь — в посёлке Тарховка Курортного района.
 Пантелеимоновская церковь — в городе Ломоносове.
 Церковь Великомученика Пантелеимона — в городе Пушкине.
 Церковь святого великомученика Пантелеимона — в селе Загубье Волховского района.
 Церковь святого великомученика Пантелеимона — во Всеволожске.

Москва и область 
 Пантелеимоновская церковь — в Жуковском.
 Пантелеимоновская церковь — в Мытищах.
 Пантелеимоновская церковь — в Климовске.
 Пантелеимоновская церковь — в Электростали.

Другие города 
 Пантелеимоновская церковь — в городе Белокуриха Алтайского края.
 Церковь Пантелеимона — в Великом Новгороде.
 Пантелеимоновская церковь — в Воткинске.
 Пантелеимоновская церковь — в Курске.
 Часовня-храм святого великомученика и целителя Пантелеимона — в Самаре.
 Пантелеимоновская церковь — в Саратове.
 Храм Пантелеимона на Мамайке — в Сочи.
 Церковь Святого Пантелеимона — в городе Ессентуки Ставропольского края.
 Церковь Великомученика Пантелеимона — в Ельце Липецкой области.
 Церковь Великомученика и Целителя Пантелеимона — в Краснодаре.

Белоруссия 
 Храм великомученика и целителя Пантелеимона — в Мачулищи.
 Храм Святого великомученика и целителя Пантелеимона — в Минске.

Германия 
 Церковь Святого Пантелеимона — в Кёльне.

Греция 
 Храм святого Пантелеимона — в Афинах.
 Пантелеимонов монастырь — на полуострове Афон.
 Пантелеимоновский собор — в Пантелеимоне.
 Пантелеимоновский собор — в Старом Руссике.
 Пантелеимонов монастырь — на полуострове Халкидики.
 Церковь Святого Пантелеимона — в Салониках.

Италия 
 Сан-Панталон — в Венеции.

Молдавия 
 Пантелеимоновская церковь — в Кишинёве.

Северная Македония 
 Монастырь Святого Пантелеимона в Нерези.

США 
 Храм Пантелеимона Целителя — в Миннеаполисе.

Узбекистан 
 Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона — в Нукусе.

Украина 
 Свято-Пантелеимоновский собор — в Киеве.
 Церковь Святого Пантелеимона — в Галиче.
 Пантелеимонов монастырь — в Одессе.
 Пантелеимоновский храм — в Харькове.

Эстония 
 Храм вмч. и цел. Пантелеимона — в Палдиски.

Примечания